El Tossal de Sant Marc és una muntanya de 1.080 metres que es troba al municipi de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic (referència 267094001).

Referències 

Muntanyes de Peramola